Face to Face ("faccia a faccia" in lingua inglese) può riferirsi a:

Lavoro: Nome dato ai programmi di raccolta fondi in house o tramite agenzie esterne specializzate, alle quali associazioni, ong od enti vari affidano la raccolta di adesioni ai progetti di natura umanitaria, di tutela ambientale, per fondi che aiutino la ricerca scientifica, etc.

Cinema 
 Face to Face – cortometraggio del 1914 diretto da Charles Brabin
 Face to Face – film del 1916 diretto da Frank Wilson
 Face to Face – film del 1922 diretto da Harry Grossman
 Face to Face – cortometraggio del 1923 diretto da Robert N. Bradbury
 Uomini senza paura (Face to Face) – film del 1952 diretto da John Brahm e Bretaigne Windust
 Face to Face – film del 1992 diretto da Lou Antonio
 Face to Face – film del 2001 diretto da Ellie Kanner

Letteratura 
 Face to Face (Faccia a faccia) – raccolta di racconti di Nadine Gordimer del 1949
 Ellery Queen e la parola chiave (Face to Face) – romanzo di Ellery Queen del 1967

Musica 
 Face to Face – gruppo musicale skate punk statunitense
 Face to Face – album dei The Kinks del 1966
 Face to Face – album di Trevor Rabin del 1980
 Face to Face – album di Frank Duval del 1982
 Face to Face – album dei 999 del 1985
 Face to Face – album dei Barclay James Harvest del 1987
 Face to Face – album di Bounty Killer del 1994
 Face to Face – album dei Face to Face del 1996
 Face to Face – singolo di Siouxsie and the Banshees del 1992
 Face to Face – album dei Westlife del 2005
 Face to Face – tour di Billy Joel ed Elton John